Олимпийский стадион Адем Яшари (, ) — многофункциональный стадион, расположенный в косовском городе Косовска-Митровица. Стадион также известен как Стадион Трепча (, ). Вместимость стадиона составляет около 18 200 зрителей. Олимпийский стадион Адем Яшари — домашняя арена футбольного клуба «Трепча», также на нём проводит свои домашние матчи сборная Косова. Стадион носит имя Адема Яшари, одного из основателей Армии освобождения Косово, убитого в 1998 году.

Стадион появился в 1938 году и принимал у себя матчи Первой лиги Югославии в сезоне 1977/78, когда «Трепча» впервые добилась выхода в главную футбольную лигу Югославии и по окончании дебютного сезона её покинула. 31 октября 1979 года на стадионе сборная Югославии обыграла Румынию со счётом 2:1 в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы 1980 года. 5 марта 2014 года на стадионе был проведён первый признанный ФИФА матч сборной Косова, игравшей против Гаити.

Матчи на стадионе 
До 1979 года на стадионе играла сборная Югославии по футболу. После распада страны в 1990-х стадион долгое время не принимал матчи. Первая международная игра прошла на стадионе Адема Яшари 5 марта 2014 года, когда встретились сборные Косова и Гаити в товарищеском матче. Игра завершилась нулевой ничьей, это событие посетили 17 тысяч зрителей.

В том же году, 21 мая, состоялся ещё один товарищеский матч против сборной Турции. В этой игре был забит первый гол сборной Косова на стадионе, тем не менее домашняя команда проиграла с разгромным счётом 1:6.

4 июля 2017 года на стадионе Адема Яшари впервые состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между местной командой «Трепча’89» и клуба «Вуйчингур» с Фарерских островов. Уступая со счётом 0:4 к 60-й минуте, футболист команды-хозяйки Флорент Хасани забил единственный гол косовской команды в матче на 65-й минуте. «Трепча’89» проиграл двухматчевое противостояние со счётом 2:6 и завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА.

13 ноября 2017 года здесь состоялся ещё один товарищеский матч между сборными Косова и Латвии. Футболисты сборной хозяев одержали первую победу на этом стадионе, забив в ворота гостей четыре гола. Матч завершился со счётом 4:3, его посетили 5116 зрителей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль стадиона на eu-football.info 
 Профиль стадиона на soccerway.com 

ФК «Трепча»
Стадионы, построенные в 1938 году
Стадионы Косова